Turcotte ist der Familienname folgender Personen:
 Alfie Turcotte (Real Jean Turcotte; * 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Anna Astvatsaturian Turcotte (* 1978), armenisch-US-amerikanische Autorin, Dozentin, politische Aktivistin und Kommunalpolitikerin 
 Darren Turcotte (* 1968), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Donald L. Turcotte (* 1932), US-amerikanischer Geophysiker
 Gaétan Turcotte (1954–2022), kanadischer Wasserballspieler
 Jean-Claude Turcotte (1936–2015), Erzbischof von Montréal und Kardinal
 Maryse Turcotte (* 1975), kanadische Gewichtheberin
 Mathieu Turcotte (* 1977), kanadischer Shorttracker

Sonstiges:
 Mount Turcotte, Berg im Ellsworthland, Antarktika